Lovas beschreibt:

die  ungarische Gemeinde, siehe Lovas
die ungarische Tischtennisspielerin, siehe Petra Lovas